Kliciko este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Vitali Kliciko (n. 1972), politician și boxer ucrainean
 Vladimir Kliciko (n. 1976), boxer ucrainean